Brand New Day () — шестой студийный альбом британского рок-музыканта Стинга, был издан 24 сентября 1999 года. Альбом получил две премии «Грэмми», достиг 9 строчки в чарте Billboard 200 и был продан в количестве 3,5 миллионов копий в США. Для записи композиции «Desert Rose» был приглашён популярный алжирский певец Шеб Мами, исполнитель музыки в стиле раи. Первоначально Стинг планировал пригласить своего постоянного продюсера Хью Пэдхама, но в итоге предпочёл Марка Элдриджа, так как ему понравились его продюсерские работы.

Список композиций 
Все песни написаны Стингом, за исключением отмеченных.
 «A Thousand Years» (авторы: Марк Элдридж, Стинг) — 5:57
 «Desert Rose» (вместе с Шебом Мами) — 4:45
 «Big Lie, Small World» (вместе с Дэвидом Хертли) — 5:05
 «After the Rain Has Fallen» — 5:03
 «Perfect Love… Gone Wrong» (вместе с Sté Strausz) — 5:24
 «Tomorrow We’ll See» — 4:47
 «Prelude to the End of the Game» — 0:20
 «Fill Her Up» (вместе с Джеймсом Тейлором) — 5:38
 «Ghost Story» — 5:29
 «Brand New Day» — 6:19

{| class="collapsible collapsed" border="0" style="margin-right:20.45em"
! style="width:100%; text-align:left;" | Японское издание (CD-Extra)
! |
|-
| colspan="2" |
 «Windmills of Your Mind» (авторы: Мишель Легран, Алан Бергман, Мэрилин Бергман) (бонус-трек) -　6:48
 «EPK» (видео) — 9:21
|}

Участники записи 
 Стинг — ведущий-вокал, гитара, бас, клавишные, гитарный синтезатор «vg-8»
 Марк Элдридж — программирование ударных, клавишные
 Доминик Миллер — гитары
 Ману Катче — ударные
 Винни Колаюта — ударные
 Джэйсон Ребелло — фортепиано, клавинет
 Крис Ботти — труба

Дополнительные музыканты
 Стиви Уандер — губная гармоника
 Джеймс Тейлор — вокал, акустическая гитара
 Шеб Мами — вокал
 Брэндфорд Марсалис — кларнет
 Мино Синелу — перкуссия
 Дэйв Хартли — аранжировка струнных и дирижирование (треки 3 и 6), орган Хаммонда
 Би Джей Коул — педальная слайд-гитара
 Кэтрин Тикелл — нортумберлендская свирель, народная скрипка
 Дон Блэкман — орган Хаммонда
 Sté Strausz — вокал
 Гэвин Райт — ведущий музыкант (струнные) (треки 3 и 6)
 Джо Мендез — бэк-вокал
 Джэнис Пендервис — бэк-вокал
 Алтеа Роджерс — бэк-вокал
 Марлон Сандерс — бэк-вокал
 Венис Томас — бэк-вокал
 Дэррил Тукес — бэк-вокал
 Кен Уильямс — бэк-вокал
 Tawatha Agee — бэк-вокал
 Деннис Коллинз — бэк-вокал
 Эттамри Мустафа — дарбука
 Farhat Bouallagui — аранжировка струнных (трек 2) и дирижирование, ведущий музыкант (струнные)
 Moulay Ahmed — струнные
 Kouider Berkan — струнные
 Salem Bnouni — струнные
 Sameh Catalan — струнные

Продюсирование
 Продюсеры — Стинг и Марк Элдридж
 Звукоинженеры — Саймон Озборн, Нил Дорфсман, Джефф Фостер и Крис Блэр
 Фотографы — Олаф Хейн и Картер Смит
 Дизайн упаковки — Ричард Фрэнкел

Награды

Грэмми 

|-
| style="width:35px; text-align:center;" rowspan="2"|2000 ||text-align: center;" rowspan=2| Brand New Day ||  Лучший вокальный поп-альбом || 
|-
|Лучшее мужское вокальное поп-исполнение|| 
|-

Хит-парады

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Ссылки 
 Brand New Day на сайте Sting.com

Альбомы Стинга
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом
Премия «Грэмми» за лучшее мужское вокальное поп-исполнение